Izturitze  (en francès i oficialment Isturits), és un municipi de la Nafarroa Beherea (Baixa Navarra), un dels set territoris que formen Euskal Herria, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes d'Aiherra al nord-oest, Oragarre a l'est, Donostiri i Donamartiri al sud.

Demografia

Patrimoni religiós 
 Esteles discoïdals

Referències 

Municipis de la Baixa Navarra